«Автомобилчи» Евлах () — советский и азербайджанский футбольный клуб из города Евлах. Был основан в 1990 году.

История клуба

Советский период 
Клуб был создан в 1990 году. Принимал участие в чемпионатах СССР 1990 и 1991 годов в 3 зоне второй низшей лиги. В 1991 году стал бронзовым призёром. Первым главным тренером клуба был Э. С. Гасанов.

Чемпионат СССР

Новая история 
В 1992 году после провозглашения независимости и началом проведения первого национального чемпионата, клуб выступал в высшей лиге Азербайджана. Однако дебют оказался неудачным, и заняв 21 место среди 26 команд, клуб опустился в первую лигу. Лучшим бомбардиром клуба стал Шамиль Ахмедов с 9 забитыми мячами.

В следующем году клуб принял участие в Первой лиге чемпионата Азербайджана и стал её победителем, вновь получив право на участие в высшей лиге. Однако возвращение в элиту вновь оказалось неудачным, и заняв 16 место, команда оказалась в первой лиге, где по итогам первенства заняла 9 место. Это был последний сезон для евлахцев, так как в 1995 году из-за финансовых трудностей клуб прекратил своё существование.

Статистика

Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана

Достижения 
 Бронзовый призер чемпионата СССР во второй низшей лиге, 3-ей зоне 1991 года.
 Победитель Первого Дивизиона Азербайджана по футболу 1993 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте www.weltfussballarchiv.com
 Профиль клуба на сайте www.foot.dk

Источники 
 Azerbaijan — List of Final Tables
 Профиль клуба на сайте wildstat.com

Футбольные клубы Азербайджана, прекратившие существование
Футбольные клубы Азербайджана
Футбольные клубы СССР